Guttekarabin M1906 – norweska, szkolna wersja karabinu Krag-Jørgensen
 Frommer M1906 – węgierski pistolet samopowtarzalny, po dodaniu bezpiecznika chwytowego produkowany jako Frommer M1910